Radłów, comune del Voivodato di Opole
Radłów, comune del Voivodato della Piccola Polonia